Birckmann ist der Familienname folgender Personen:

 Arnold Birckmann († 1541), deutscher Buchhändler
 Franz Birckmann († 1530), deutscher Buchhändler
 Johann Birckmann, deutscher Buchdrucker
 Theodor Birckmann (1531–1586), deutscher Mediziner und Chemiker

Siehe auch:
 Birkmann